Френски може да се отнася до:

 Франция – за неща от, на или свързани с Франция
 французи – народ, основно население на Франция
 френски език – език, възникнал във Франция